Марси може да се отнася за:

 марси – древно източно германско племе
 Марси – героиня от анимационен сериал